Соревнования в метанию диска у женщин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 15 и 16 августа 2016 года на стадионе Энженьян.

В финале участвовали 12 спортсменок из 7 стран. Победительницей стала хорватка Сандра Перкович, серебряным призёром — француженка Мелина Робер-Мишон, бронзовым призёром — кубинка Дения Кабальеро.

Медалисты

Расписание 
Приведено бразильское время проведения соревнований (UTC-3)

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

По итогам соревнований рекорды не изменились.

Соревнования 
Для попадания в финал спортсменам необходимо в квалификации показать результат не хуже 62,00 м. В финал попадают минимум 12 атлетов. Если количество выполнивших квалификацию больше, то в финал попадают все спортсмены, выполнившие квалификацию. В том случае, если количество выполнивших квалификацию меньше 12-ти, то спортсмены отбираются в финал по лучшему результату.

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Официальные результаты

Метание диска на Олимпийских играх